Vårdberget kan syfta på följande platser:

Finland 

 Vårdberget (kulle i Finland), Egentliga Finland, Åbo, 
 Vårdberget (stadsdel) – en stadsdel i Åbo

Åland 

 Vårdberget (Sund, Åland), 

Robotskapade Finlandförgreningar